Anna Brzezińska (1971) lengyel történész, fantasy író
Anna Brzezińska (1971) lengyel középtávfutó atléta, olimpikon